Муреша́н () — румынская фамилия. Известные носители:
 Мурешан, Андрей (род. 1985) — румынский футболист.
 Мурешан, Габриэль (род. 1982) — румынский футболист.
 Мурешан, Георге (род. 1971) — румынский баскетболист.
 Мурешан, Лучиан (род. 1931) — румынский кардинал.
 Мурешан, Маргарета (род. 1950) — румынская шахматистка.
 Мурешан, Мирча (1928—2020) — румынский кинорежиссёр, сценарист и актёр.

См. также 
 Муреш
 Мурешану